Il doppio del torneo di tennis Azores Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Danny Sapsford e Chris Wilkinson che hanno battuto in finale Emanuel Couto e Eyal Ran 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Ivan Baron (semifinali)
 Ola Kristiansson /  Paul Wekesa (semifinali)

 Emanuel Couto /  Eyal Ran (finale)
 Dick Norman /  Bent-Ove Pedersen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1994